Da Rin ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Da Rin (* 1939), italienischer Eishockeyspieler und -trainer 
 Gianfranco Da Rin (* 1935), italienischer Eishockeyspieler
 Massimo Da Rin (* 1969), italienischer Eishockeyspieler und -trainer 
 Renate Da Rin (* 1962), deutsche Journalistin, Autorin und Verlegerin 

Siehe auch:
 Valle Da Rin